Der Name Prinzenbad bezeichnet:

 ein Freibad in Berlin-Kreuzberg, eigentlich Sommerbad Kreuzberg
 ein Strandbad auf der Prinzeninsel im Großen Plöner See
 einen Film von Richard Blank, siehe Prinzenbad (Film)
 ein Buch von Michael Wildenhain, siehe Prinzenbad (Buch)

Siehe auch: Prinzessinnenbad